Досрочные выборы Главы города Красноярска состоялись 10 июня 2012 года.

Процедура

Предыстория 
12 декабря 2011 года Пётр Пимашков, занимавший пост Главы города Красноярска с 1996 года, ушёл в отставку в связи с избранием в Государственную думу в составе списка Единой России. 16 марта 2012 года городской Совета депутатов назначил выборы Главы города Красноярска на 10 июня.

Кандидаты

Хроника 
15 мая зарегистрированный кандидат Владислав Королёв снял свою кандидатуру и призвал своих сторонников голосовать за Константина Сенченко.

25 мая пленум Красноярского городского отделения КПРФ отозвал кандидатуру Михаила Осколкова с выборов главы города Красноярска. Основанием для этого решения стали нарушения договоренности о тактике ведения избирательной кампании, некорректные высказывания в адрес руководства краевого комитета КПРФ, а также контакты Осколкова с политическими оппонентами. Сам Осколков обвинил руководство отделения КПРФ в получении от Коропачинского миллиона долларов за снятие его кандидатуры. 7 июня 2012 года суд Центрального района Красноярска признал решение КПРФ снять Осколкова с выборов мэра незаконным.

24 мая Михаил Прохоров предложил кандидатам провести праймериз для определения единого кандидата от оппозиции. Его предложение приняли четыре кандидата: Александр Коропачинский, Наталья Подоляк, Константин Сенченко и Сергей Толмачёв. Праймериз прошли с 1 по 3 июня. Победил Александр Коропачинский. Остальные участники праймериз сняли свои кандидатуры.

Результаты праймериз:

Результаты 
Окончательные итоги голосования:

Примечания

Ссылки 
 Зарегистрированные кандидаты на должность Главы города Красноярска
 Сведения о проводящихся выборах и референдумах
 Злотковский В. И. Выборы главы г. Красноярска в 2012 г. в зеркале социологии

Красноярск
История Красноярска
Выборы мэров в Российской Федерации
Красноярск
2012 год в Красноярском крае